Niza puede referirse a:
 Nizza, en italiano Niza, ciudad francesa de los Alpes Marítimos, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
 Nizza di Sicilia, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia, Italia.
 Nizza Monferrato, una localidad y comuna italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia.
 Ponte Nizza, localidad y comuna italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia.
 Val di Nizza, localidad y comuna italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia.